Первые годы деятельности высшего органа ООН были отмечены резкой конфронтацией западного и советского блоков и соперничеством за сферы влияния. Каждая из сторон стремилась использовать организацию и своё право вето в своих интересах.

Увеличение числа членов Совета Безопасности

В 1963 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 1991 (XVIII), увеличившую количество членов СБ с 11 до 15. Это решение было вызвано, во-первых, ростом числа стран — членов ООН с 51 в 1945 г. до 113 в 1963 г., а во-вторых, необходимостью обеспечить развивающимся странам возможность участия в работе Совета Безопасности. До этого времени непостоянные члены СБ избирались не от региональных групп Азии, Африки, Латинской Америки, Восточной Европы и Западной Европы, как сейчас (и как предлагалось некоторыми участниками Сан-Францисской конференции), а, согласно «джентльменскому соглашению» пяти постоянных членов, произвольно выбиравших те страны, которые должны были представлять региональную группу.

Расширение функций Совета Безопасности

По окончании холодной войны, благодаря прекращению межблоковой конфронтации, выросло количество принимаемых им резолюций усилилось присутствие ООН в мире.
Мандат ООН, в свою очередь, выходит за рамки чисто военных аспектов и начинает включать решение гуманитарных, социальных, общественных, политических и других проблем. Совет Безопасности начинает приобретать некоторые функции настоящего «всемирного правительства» (учреждение временных администраций, наложение санкций и др.)

Проблемы реформирования 

 Недостаток представительности в отношении развивающихся стран,
 Привилегированное положение постоянных членов Совета Безопасности,
 Тенденция к созданию однополярной структуры мира при доминировании США,
 Необходимость разрешения проблемы финансового кризиса Организации с единственным выходом предоставления богатым экономически развитым странам статуса постоянных или «полупостоянных» членов Совета Безопасности.

Страны «Юга», у них отсутствуют материальные средства для поддержки функционирования ООН и возможности влиять на СБ, поэтому развивающиеся страны делают ставку на ограничение права вето постоянных членов СБ.

Эти страны предъявляют требования большего участия в процессе принятия решений ООН, расширения числа постоянных и до 11 стран на основе соблюдения принципа равного географического представительства, всего СБ должен состоять из 26 стран.

Страны регионального значения такие, как Италия, Испания, Турция, Малайзия и некоторые скандинавские и латиноамериканские, объединенные в так называемый «кофейный клуб», хотят формализовать свой статус, путём отмены запрета на переизбрание «полупостоянного» членства в нём.

Высокоразвитые страны, Германия и Япония, а также представители всех трех региональных групп развивающегося мира (Индия, Пакистан и Индонезия в Азии, ЮАР, Египет и Нигерия в Африке и Бразилия, Аргентина и Мексика в Латинской Америке), претендуют на звание постоянных членов СБ.

Наконец, пять действующих  постоянных членов Совета едины в стремлении сохранить свой нынешний статус, включая право вето.

Позиции США

США всегда активно выступали за реформу ООН для увеличения числа своих союзников в организации. Вашингтон ещё в 70-е годы выдвинул идею «квикфикс» включения в СБ Германии и Японии на правах постоянных членов. Это увеличило бы количество союзников американцев в Совбезе и одновременно снизило бы размер взносов США в бюджет ООН, невыплата которых стала главной финансовой проблемой Организации.
В 90-е годы под давлением развивающихся государств Вашингтон меняет «квикфикс» на формулу «2+3» (Япония и Германия, плюс по одной стране от каждого региона развивающегося мира).
В 2000 г. администрация Клинтона согласилась на расширение СБ до количества более 23 членов.

Во время президентской кампании в США в 2008 году кандидат-республиканец Джон Маккейн заявил о необходимости создания “нового ООН, без России и Китая”, по его мнению необходимо создать новую организацию, которая бы определяла политику “демократической части мирового сообщества” — ей могла бы стать “Лига демократий”, объединившая в своих рамках “более сотни демократических государств”.

Позиции России

Первоначально, исходя из обязательств, данных Японии и Германии Б. Ельциным, поддерживались только эти две кандидатуры. Впоследствии позиция России заключалась в том, что СБ должен включать как промышленно развитые, так и развивающиеся страны.
Число членов расширенного СБ, по мнению России, не должно превышать 20-21.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2005 году отметил, что "Россия выступает за то, чтобы расширение СБ ООН состоялось. Но только на основе достижения широкого согласия".

Участие стран в миротворческих операциях 

В «передовиках» миротворчества числятся Пакистан, Бангладеш и Индия. В первой десятке только две страны НАТО — Италия и Франция, которые вошли туда только недавно благодаря своему вынужденному участию в экстренной миротворческой операции в Ливане.

США проявляют отсутствие заинтересованности в ООН, Вашингтон стремится вести свои военные операции за рубежом, не сковывая себя никакими международными мандатами. На сегодня численность экспедиционных сил США, действующих за пределами своей территории, прежде всего в Ираке и Афганистане, в несколько раз превышает численность всех миротворческих сил ООН.

США и их союзники, используя своё влияние в руководящих структурах ООН (американский представитель контролирует кадровый департамент) и финансовые рычаги (Вашингтон обеспечивает 26 % бюджета миротворческих сил), активно вмешиваются в распределение ресурсов на миротворчество, поддерживая и лоббируя только те операции, которые они считают приоритетными для своих жизненных интересов.

Критики указывают на многие серьёзные промахи этой организации, допущенные в прошлом, в том числе по вине США и их ближайших союзников.
В 1993 году полным провалом закончилась миссия ООН в Сомали, в 1994 году ООН не смогла предотвратить геноцид в Руанде, остановить войну в Конго, остановить развязывание гражданской войны на Балканах, что привело к вооруженной интервенции НАТО. Десятки резолюций Совета Безопасности ООН не выполнялись и не выполняются многими странами.

Реформирование ООН должно касаться:

 освобождения его от политической конъюнктуры и бюрократических пут,
 резкого увеличения оперативности реагирования на кризисы и конфликты,
 переноса основной организационной работы, прежде всего Департамента по миротворческим операциям, из Нью-Йорка «в поле».

Примечания

Ссылки 
 Миротворчество ООН: достижения, проблемы и перспективы
 Официальный сайт ООН
 Федор Лукьянов «Реформа ООН»
 Сергей Лавров: Реформа ООН займет годы — Владислав Воробьев
 ВЕДОМОСТИ — Реформа ООН: Момент истины для ООН 

ООН
Реформы